Big Cedar bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Cedar (Idaho), im Idaho County
 Big Cedar (Oklahoma), im Le Flore County

Sonstiges:
 Big Cedar Bayou, Fließgewässer im Orleans Parish, Louisiana
 Big Cedar Run, Fließgewässer im Cambria County, Pennsylvania 
 Big Cedar Island, Insel im Sussex County, Delaware

Siehe auch: 
 Big Cedar Creek
 Big Cedar Lake